Офит:

  — магматическая горная порода семейства диабазов, прежнее название «змеевик».
 Офит — член гностической секты, чтившей в змее образ, принятый верховной Премудростью, или небесным эоном Софией.

Примечания